Андон (Доне) Наков Чопов е български общественик и предприемач от Южна Македония.

Биография 
Андон Чопов е роден през 1865 година в Кукуш, тогава в Османската империя, в заможното семейство на Нако Чопов. Братята на Андон се занимават с житарство и земеделие, а той сам става фурнаджия. Чопов се жени за Руша, сестра на Гоце Делчев. Заедно с нея имат седем деца: Владимир (1890 – 1918), Тодор (1892 - 1923), Петруш (1897- 1959), Христо (1899-1901), Велика (1895 – 1983), Ленка (1901-1902) и Магда (1903-1950). След опожаряването на Кукуш от гръцката войска през Междусъюзническата война семейството се преселва в София. Запазват добри отношения с някои от бившите леви дейци на ВМОРО, а неколкократно влизат в пререкания с представители на ВМРО. За кратко живеят в Горна Джумая и Мещица, след което отново в София. Андон Чопов умира на 1 януари 1945 година в София.

Родословие

Бележки 

Български предприемачи от Македония
Родени в Кукуш
Български общественици от Македония
Починали в София
Български имигранти от Македония в София